Pietà of Piëta kan verwijzen naar:

Piëta, in de kunst de benaming voor een afbeelding of uitbeelding van de dode Christus vergezeld door Maria of engelen
Pietà van Michelangelo (1498-1499), beeldhouwwerk van Michelangelo (in Rome)
Florence Pietà (1547-1553), beeldhouwwerk van Michelangelo (in Florence)
Rondanini Pietà (1550-1564), beeldhouwwerk van Michelangelo (in Milaan)
Pietà (Titiaan), schilderij van de Italiaanse kunstschilder Titiaan
Pietà (film), Zuid-Koreaanse film uit 2012 onder regie van Kim Ki-duk
Pietà (Malta), gemeente op het eiland Malta
Piëta (Petrus Christus), schilderij van Petrus Christus in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
Piëta (Rogier van der Weyden), schilderij van Rogier van der Weyden in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België